Kontener do działań podczas powodzi – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Zastosowanie 
Kontener ma zastosowanie podczas działań w czasie powodzi. Wyposażenie służy do układania zapór przeciwpowodziowych i umacniania wałów.

Wyposażony jest w sprzęt pływający, materiały do wzmacniania wałów przeciwpowodziowych, agregaty prądotwórcze, statywy oświetleniowe, najśnice, urządzenia do uzdatniania wody.

Wyposażenie 
 Łódź aluminiowa Quicksilver- 2 szt.
 Silnik zaburtowy Mercury 40 ML JET – 2 szt.
 Wiosła – 4 szt.
 Kamizelki asekuracyjne (kapok) – 32 szt.
 Folia do uszczelniania wałów w rolce o szer. 4 m. – 200 mb.
 Worki przeciwpowodziowe – 200 szt.
 System zapór wodnych -200 mb.
 Skafander do pracy w wodzie – wodoszczelny – 20 szt.
 Spodnie do pracy w wodzie (wodery) – 50 szt.
 Linki ratownicze –  5 szt.
 Pochodnie parafinowe – 50 szt.
 Peleryna przeciwdeszczowa – 50 szt.
 Koło ratunkowe z liną – 5 szt.
 Najaśnice halogenowe – 8 szt.
 Agregat prądotwórczy – 2 szt.

Dane techniczne 
 Długość kontenera – 6250 mm
 Szerokość kontenera – 2500 mm
 Masa własna – 8250 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

działań podczas powodzi